Sperner ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Sperner (1905–1980), deutscher Mathematiker
 Heribert Sperner (1915–1943), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Sperner (1919–2010), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Wolfgang Sperner (1924–2005), österreichischer Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Lemma von Sperner (Spernersches Lemma), mathematisches Resultat aus dem Teilgebiet der Topologie
 Satz von Sperner